«Бэтвумен» () — американский супергеройский телесериал, созданный Кэролайн Дрис и Грегом Берланти. Пятый проект Вселенной Стрелы. Основан на комиксах о вселенной Бэтмена, концентрируя сюжет на одноимённой супергероине, которая в данной интерпретации является его двоюродной сестрой. Дебют Бэтвумен ранее состоялся в кроссовере Иные миры, действие которого происходит позднее начала событий данного сериала.

Премьера телесериала состоялась 6 октября 2019 года на канале CW. 7 января 2020 года сериал был продлён на второй сезон.

19 мая 2020 года Руби Роуз сообщила что покидает проект. 3 февраля 2021 года сериал был продлён на третий сезон. 29 апреля 2022 года телесериал был закрыт после трёх сезонов.

Сюжет 
Кейт Кейн — бывший солдат из Готэма, дискредитированная лесбийской связью с однополчанкой. Годы спустя, когда её возлюбленная исчезает при выполнении очередной миссии в городе, Кейт возвращается в родной город к своему отцу, который возглавляет элитный отряд по борьбе с преступностью «Вороны». Пытаясь самостоятельно найти какие-то зацепки, Кейт неожиданно узнаёт, что является двоюродной сестрой Бэтмена, который таинственно исчез три года назад (в 2016 году, согласно Вселенной Стрелы). Кейт решает продолжить дело брата и становится Бэтвумен.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Роль сыграна другим актёром
  = Не появляется

Основной состав

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019—2020)

Сезон 2 (2021)

Сезон 3 (2021—2022)

Производство

Разработка 
Премьера третьего сезона назначена на 13 октября 2021 года.

Кастинг

Съёмки 
Съёмки пилотного эпизода начались 4 марта 2019 года, а закончились 25 марта 2019 года на территории Канады, города Ванкувер. Дополнительные съёмки проходили в Чикаго, штат Иллинойс. Съёмки на оставшуюся часть сезона начались 4 июля и планируется завершить 2 декабря 2019 года на территории Ванкувера, Канада.

Расширенная вселенная 

В декабре 2018 Бэтвумен появилась в качестве камео в кроссовере «Иные миры». Это был дебют для персонажа в рамках Вселенной Стрелы.
Следующим кроссовером для героини стал «Кризис на Бесконечных Землях».

Отзывы критиков 
Критики оценили картину достаточно положительно, 59/100 на Metacritic, отмечая усилия создателей сериала в плане репрезентации различны социальных групп. Однако зрителей картина «повергла в шок», средний балл зрителей на Metacritic 1.4.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году
Криминальные телесериалы США
Телесериалы о супергероях
Экшен-телесериалы США
Приключенческие телесериалы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы на лесбийскую тематику
Телесериалы Вселенной Стрелы
Телесериалы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Бэтвумен вне комиксов